

Geografia

Germania 
 Langenthal – comune nel circondario di Bad Kreuznach (Renania-Palatinato)
 Langenthal – ex comune ora frazione di Hirschhorn, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Langenthal – ex comune ora frazione di Trendelburg, città nel distretto di Kassel (Assia)

Romania 
 Langenthal – antico nome tedesco di Doștat, comune nel distretto di Alba (Transilvania)
 Langenthal – antico nome tedesco di Luncoiu de Jos, comune nel distretto di Hunedoara (Transilvania)
 Langenthal – antico nome tedesco di Valea Lungă, comune nel distretto di Alba (Transilvania)

Svizzera 
 Langenthal – città nella regione dell'Emmental-Alta Argovia (Canton Berna)